Лас Илдас има више значења:

 Лас Илдас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Илдас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику